Als achternaam:
 Jurriaan Blooker (? - 1801?), fabrikant
 Cornelis Blooker (1776), kunstenaar
 Johannes Blooker (1793 - 1858), fabrikant en zoon van Jurriaan Blooker
 Cornelis Blooker (1796) (1796 - 1836), fabrikant en zoon van Jurriaan Blooker
 Jan Jacobus Jurriaan Blooker (1816 - 1879), kunstenaar en zoon van Johannes Blooker
 Cornelis Frans Jacobus Blooker (1825) (1825? - 1899), fabrikant
 Johannes Blooker (1850) (1850 - 1934), fabrikant
 Cornelis Frans Jacobus Blooker (1852 - 1912), huisarts en politicus en zoon van Cornelis Frans Jacobus Blooker (1825). 
 Dirk Blooker (1854 - 1914), fabrikant

Overig:
 Blooker (fabriek), een cacaofabriek, vernoemd naar Johannes Blooker